Der Coupe du Benin ist ein nationaler Fußballwettbewerb in Benin. Der Wettbewerb wird seit 1974 von der Fédération Béninoise de Football ausgetragen.

Sieger nach Jahr

Weblinks 
 Coupe du Benin in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

 
Erstveranstaltung 1974
Pokal